Бекмурзаев — фамилия. Известные носители:
 Бекмурзаев, Бекмурза Абдулхакимович (род. 1950) — российский государственный и политический деятель.
 Бекмурзаев, Кадыр (1913—2001) — Герой Социалистического Труда.

 Бекмурзиев, Бексултан Исиевич (1897—1942) — участник Русско-японской и Первой мировой войн, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.